Beleg van Olomouc (1642)
 Beleg van Olomouc (1643–1645)
 Beleg van Olomouc (1758)